Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1962 rozegrano w dniach 25 czerwca – 6 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Bob Hewitt /  Fred Stolle -  Boro Jovanovic /  Niki Pilic 6–2, 5–7, 6–2, 6–4

Gra podwójna kobiet 
 Billie Jean King /  Karen Hantze Susman -  Sandra Reynolds /  Renee Schuurman 5–7, 6–3, 7–5

Gra mieszana 
 Margaret Osborne DuPont  /  Neale Fraser -  Ann Haydon-Jones /  Dennis Ralston 2–6, 6–3, 13–11

Wimbledon według lat
1962 w tenisie ziemnym
1962 w Wielkiej Brytanii